Жеро I д’Арманьяк (ум. 1020) — граф д’Арманьяк (995—1020).
 Жеро II д’Арманьяк (ок. 1045—1095) — граф д’Арманьяк (с 1061).
 Жеро III д’Арманьяк (ок. 1100—1160) — граф д’Арманьяк (с 1110).
 Жеро IV д’Арманьяк (ок. 1170—1215) — правитель графств Арманьяк и Фезансак (с 1188), граф д’Арманьяк и де Фезансак (с 1193).
 Жеро V д’Арманьяк (ум. 1219) — граф д’Арманьяк и де Фезансак (с 1215).
 Жеро VI д’Арманьяк (ок. 1235—1285) — граф д’Арманьяк и де Фезансак (1256).
 Пьер Жеро д’Арманьяк (ум. 1241/2) — граф д’Арманьяк и де Фезансак.

См. также 
 Дом д’Арманьяк